La pointe de la Terrasse désigne :
 un sommet des Alpes situé en France dans le massif du Beaufortain, la pointe de la Terrasse ;
 un sommet des Alpes situé en France dans le massif du Giffre, la pointe de la Terrasse.